

Hydronyme 
 Wigger (rivière)

Patronyme 

 , page d'homonymie
 Lones Wigger
 Mandy Wigger